Доморацкий - фамилия:

 Доморацкий, Иван Михайлович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 9111; 26 ноября 1853.
 Доморацкий, Моисей Яковлевич — Георгиевский кавалер; полковник; 27 марта 1880.